Mecz piłkarski Polska – Anglia – mecz eliminacyjny mistrzostw świata 2014 pomiędzy reprezentacją Polski a reprezentacją Anglii, który odbył się 17 października 2012 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz jest zapamiętany głównie z wydarzeń przed jego rozpoczęciem.

Tło 
Mecz budził w Polsce wielkie zainteresowanie, bowiem reprezentacji Polski była naszpikowana gwiazdami reprezentacja Anglii, która była zdecydowanym faworytem meczu. Mecz miał się odbyć dzień wcześniej, 16 października 2012 roku o godz. 20:45, jednak został przełożony z powodu zalanej murawy, mimo że stadion posiadał możliwość sterowania dachem. Sytuacja ta stała się tematem drwin i memów w sportowym środowisku.

Podczas oczekiwania na mecz dwóch kibiców wbiegło na murawę boiska i pływali po kałuży (trzeci usiłował wbiec na murawę, jednak służby porządkowe uniemożliwiły wtargnięcie na murawę), co spotkało z aplauzem wśród zgromadzonych na stadionie widzów. Miesiąc później zostali ukarani dwuletnim zakazem stadionowym oraz grzywną w wysokości 110 złotych i 170 złotych. Ponadto sąd warunkowo umorzył postępowanie.

Tabela Grupy H przedstawiała się następująco:

Mecz

Przebieg meczu 
Mecz odbył się 17 października 2012 roku o godz. 17:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie (w 39. rocznicę tzw. meczu na Wembley). Sędzią głównym spotkania był Włoch Gianluca Rocchi. Od samego początku drużyna selekcjonera Waldemara Fornalika wykazywała dużą determinację. W 9. minucie Kamil Grosicki po otrzymaniu piłki na 10 metrze oddał groźny strzał, lecz okazał się on niecelny natomiast w 13. minucie ten sam zawodnik podał do Łukasza Piszczka, jednak w ostatniej chwili zainterweniował bramkarz drużyny przeciwnej, Joe Hart. W 27. minucie groźną sytuację stworzył Robert Lewandowski, który po podaniu Kamila Grosickiego oraz ucieczce Tomowi Cleverleyowi wbiegł w pole karne i z ostrego kąta oddał strzał wzdłuż linii bramkowej. W 31. minucie po wykonaniu rzutu rożnego przez zawodnika drużyny gości, Stevena Gerrarda, Wayne Rooney, niepilnowany przez Łukasza Piszczka strzałem głową pokonał bramkarza Przemysława Tytonia, otwierając tym samym wynik meczu na 0:1. Jeszcze pod koniec pierwszej połowy Kamil Grosicki z bliskiej odległości próbował pokonać Joe Harta, jednak piłka trafiła w słupek.

Druga połowa również rozpoczęła się groźnymi akcjami drużyny gospodarzy. W 50. minucie strzał z 20 metrów oddał Ludovic Obraniak, jednak jego uderzeniem z trudem wybronił bramkarz Joe Hart. W 59. minucie po wrzutce Jakuba Wawrzyniaka i zamieszaniu w polu karnym groźny strzał oddał Ludovic Obraniak, jednak został on zablokowany przez jednego z zawodników drużyny przeciwnej, natomiast chwilę później niezły strzał oddał Łukasz Piszczek, jednak piłka minęła słupek bramki strzeżonej przez Joe Harta i wylądowała w bocznej siatce. W 70. minucie po rzucie rożnym wykonanym przez Ludovica Obraniaka na polu karnym wyskoczył Kamil Glik, który strzałem głową zdobył gola na 1:1. Drużyna gości miała jeszcze kilka świetnych okazji do zdobycia gola, jednak w świetnej dyspozycji znajdował się Przemysław Tytoń. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Szczegóły meczu

Po meczu 
Tabela Grupy H po meczu przedstawiała się następująco:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mecz Polska – Anglia w bazie Łączynaspiłka.pl

Mecze piłkarskie
Reprezentacja Anglii w piłce nożnej
Reprezentacja Polski w piłce nożnej
Piłka nożna w Anglii
Piłka nożna w Polsce
2012 w piłce nożnej
Zawody sportowe w Warszawie